Foi descoberto no ano de 1843, capturado pelo campo gravitacional do planeta Júpiter, que o obriga a descrever uma órbita de período curto. Foi observado 18 vezes quando se aproximou muito de Júpiter. Seu período orbital é de 7,34 anos.

Cometas
Objetos astronômicos descobertos em 1843